Cegléd steht für:

 Cegléd, Stadt im Komitat Pest, Ungarn
 Kreis Cegléd, Kreis im Südosten des Komitats Pest, Ungarn
 Kleingebiet Cegléd, frühere Verwaltungseinheit in Ungarn